Gerichtsschöffe steht für:

 Schöffe (ehrenamtlicher Richter), heutiger Schöffe
 Schöffe (historisch), historischer Schöffe